Frayser Boy (nasceu em 1982) é um rapper americano. Ele foi formalmente assinado Hypnotize Minds, o rótulo dirigido por Three 6 Mafia fundadores é DJ Paul e Juicy J.

Frayser no Oscar 78th, ele ganhou o Oscar de Melhor Canção Original para "It's hard to out here for a pimp" (É duro para fora aqui para um proxeneta), juntamente com um dos membros do grupo Three 6 Mafia Juicy J, Crunchy Black e DJ Paul.

Discografia

Álbuns de estúdio

Carreira solo
2003 – Gone On That Bay 
2005 – Me Being Me 
2008 – Da Key 
2014 – B.A.R. (Bay Area Representatives) (with Lil Wyte) 
2014 – Not No Moe

Ligações externas
Frayser Boy no Twitter
Frayser Boy no Myspace

Rappers dos Estados Unidos
Rappers afro-americanos
Cantores dos Estados Unidos
Naturais de Memphis (Tennessee)